Steegmans ist der Familienname von:

 Christoph Steegmans (* 1971), stellvertretender Sprecher der deutschen Bundesregierung
 Gert Steegmans (* 1980), belgischer Radrennfahrer